Златовласка
 Златовласка () — героиня чешской сказки и одноименного фильма-сказки для детей 1973 года.
 Златовласка — советский мультфильм, 1978 год, режиссёры Леонид Аристов и Лидия Сурикова.
 Златовласка (, дословно Златокудрая) — героиня английской версии сказки «Три медведя».
 Златовласка — одна из 13 детей Сэмуайза Гэмджи в эпопее «Властелин колец» Толкина.
 Зона Златовласки () — в англоязычной литературе термин для потенциально обитаемых областей вокруг звёзд.